

Sigle 
 Gods of Metal – festival di musica heavy metal italiano
 Gruppo Operativo Mobile – unità della Polizia penitenziaria

Codici 
 GOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goma (Repubblica Democratica del Congo)
 gom – codice ISO 639-3 della lingua konkani goana